Polaris může označovat:

 Polárka – latinský název pro nejjasnější hvězdu v souhvězdí Malého vozu
 Polaris (album) – hudební album finské skupiny Stratovarius
 Polaris Australis – „Jižní Polárka“, hvězda Sigma Octantis
 Polaris Music Prize – kanadské hudební ocenění
 CC-150 Polaris – dopravní letadlo používané v Kanadě
 UGM-27 Polaris – americká jaderná balistická střela odpalovaná z ponorek
 Walter Polaris – československý letecký motor
 Program Polaris – kosmický program organizovaný podnikatelem Jaredem Isaacmanem a společností SpaceX
 Polaris (Kanada) – město v Kanadě na Malém Cornwallisově ostrově
 Polaris Industries – kanadský výrobce sněžných skútrů a čtyřkolek